Andrés Nicolás Coronado(Córdoba Argentina, 19 de septiembre de 1988) es entrenador de porteros del fútbol argentino y español. Actualmente, es el entrenador de porteras del Madrid Club de Fútbol Femenino, equipo que disputa en la Primera División Femenina de España.

Carrera 
Debutó como entrenador de porteros en el año 2005, mientras era arquero de un equipo de fútbol amateur. Dos años más tarde, paralelamente a sus entrenamientos, comenzó su formación académica en el Instituto Privado de Educación Física en Córdoba, Argentina. 

En el año 2010, graduado como Profesor Nacional de Educación Física, creó su centro de entrenamiento "EEAF Arqueros / Porteros". Establecimiento que se encuentra ubicado en la provincia de Córdoba, Argentina y donde entrenó a amateurs y profesionales como Julio Chiarini, Lucas Hoyos, entre otros. 

Inició su carrera profesional en el año 2011 en Instituto Atlético Central Córdoba como entrenador de porteros en las categorías inferiores de AFA y como asistente del entrenador de porteros del primer equipo. Un año más tarde, ocupó el cargo de entrenador de porteros de la primera división. 

En el año 2014, se incorporó al Club Atlético Talleres de Córdoba como coordinador del departamento de arqueros durante dos años consecutivos. Simultáneamente, continuó sus estudios profesionales, graduándose en la Universidad Nacional de La Plata como Licenciado de Educación Física.

Durante el transcuro del 2016 y 2017, Andrés decidió enfocarse plenamente a su centro de entrenamiento "EEAF Arqueros/Porteros", logrando hacer crecer y afianzar su proyecto. Una vez conseguido, decidió emigrar a Europa para ampliar su carrera como profesional.

Continuó su trayectoria en el fútbol profesional español, teniendo su primera oportunidad en el 2018 en la Unión Deportiva San Sebastián de Los Reyes, a cargo del primer equipo y las canteras inferiores. En el transcurso del segundo año, también comenzó a entrenar a las porteras del primer equipo de Madrid Club de Fútbol Femenino, su primera experiencia en la Primera División Femenina de España.

Posteriormente, se insertó como entrenador de porteras de la primera división de Club Atlético de Madriden la temporada 2020-2021. Durante el lapso de este último año, continuó con sus estudios en España, obteniendo los títulos de Licencia entrenador UEFA B y Licencia Goalkeeper UEFA C. 

Actualmente, es el entrenador de porteras del primer equipo de Madrid Club de Fútbol Femenino.

Clubes

Palmarés

Referencias 

Entrenadores de fútbol de Argentina
Entrenadores de fútbol femenino
Entrenadores del Club Atlético de Madrid (femenino)